Conceição kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Mato Dentro (ort), Minas Gerais, 
 Conceição (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Conceição (freguesia i Portugal, Beja), Ourique, 
 Conceição (freguesia i Portugal, Faro, Faro), 
 Conceição (freguesia i Portugal, Faro, Tavira), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar